Begluci je lahko:
 Begluci, Bosna in Hercegovina
 Begluci, Hrvaška